Andrea McArdle – attrice e cantante statunitense
 James McArdle – attore scozzese
 Rory McArdle – calciatore inglese